All at Once – singolo di Whitney Houston del 1985
 All at Once – canzone del gruppo statunitense The Fray del 2007